Pegasus es el nombre en latín de Pegaso, un caballo alado de la mitología griega.

También puede referirse a:

Astronomía y aeronáutica 
 Pegaso (constelación), una constelación.
 Pegasus (cohete), un lanzador orbital privado estadounidense.
 Pegasus (satélite), un satélite artificial de la NASA.
 Pegasus VTOVL, un proyecto de cohete de los años 1960 y que nunca llegó a realizarse.
 Partnership of a European Group of Aeronautics and Space UniversitieS, una red de universidades aeronáuticas europeas conocida como PEGASUS.
 Pegasus Airlines, una aerolínea de Turquía.

Ingeniería 
 Pegasus (consola), consola de videojuegos vendida en Polonia, Serbia, Bosnia y República Checa.
 Puente Pegasus, un puente situado sobre el Canal de Caen, Francia.
 Pegasus (spyware), programa espía de la empresa israelí NSO Group

Cultura popular 
 Maximillion Pegasus, un villano de Yu Gi Oh!.
 Pegasus (álbum), tercer álbum de estudio musical del rapero estadounidense Trippie Redd.
 Pegasus (banda), un grupo musical jazz fusión.
 Seiya de Pegaso, protagonista del manga Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco)
 Pegasus Fantasy, una canción del grupo musical japonés Make Up, y opening 1 del anime Saint Seiya.